Stoner steht für:
 Stoner (Roman), ein Roman von John Williams
 Stoner-Movie, ein Filmgenre
 Stoner Rock bzw. Stoner Metal, eine Stilrichtung der Rockmusik
 Stoner 63, ein von Eugene Stoner entworfenes Gewehrsystem

Personen:
 Alyson Stoner (* 1993), amerikanische Schauspielerin
 Casey Stoner (* 1985), australischer Motorradrennfahrer
 Clayton Stoner (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler
 Edmund Clifton Stoner (1899–1968), englischer Physiker
 Eugene Stoner (1922–1997), amerikanischer Unternehmer und Ingenieur
 Frank Stoner (1894–1966), amerikanischer General
 Rob Stoner (* 1948), amerikanischer Rock-Musiker, Songwriter und Musiklehrer

Siehe auch:
 Stoner Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika